52-я Косовско-Метохийская дивизия НОАЮ () — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, участвовавшее в Народно-освободительной войне.

История 
Дивизия образована 8 февраля 1945 из сил 1-й, 2-й и 4-й косовско-метохийских бригад. В состав дивизии вошли представители всех народов Косова и Метохии. Дивизия подчинялась Оперативному штабу НОАЮ в Косово и Метохии. Численность дивизии составляла от 6 тысяч в начале до 7 тысяч в конце войны.

52-я дивизия с 10 по 23 февраля 1945 воевала с албанскими фашистами в Дренице, разгромив их силы (258 убитых и 558 пленных). До конца войны вела боевые действия против несдавшихся подразделений немецкой армии и албанских полицаев. В конце войны участвовала в формировании органов власти социалистической Югославии и охране высокопоставленных лиц.

Литература 
 

Дивизии Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году